John Proby (1639-1710) – angielski prawnik i polityk parlamentarzysta z Huntingdonshire
 John Proby of Elton Hall (1698-1762) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Stamford i Huntingdonshire
 John Proby (1720-1772) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. baron Carysfort
 John Proby (1751-1828) – brytyjski arystokrata, polityk, sędzia i dyplomata, 1. hrabia Carysfort
 John Proby (1780-1855) – brytyjski arystokrata, polityk i generał, 2. hrabia Carysfort

Zobacz też